Буэначе-де-Аларкон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 64,4 км². Население — 639 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del pueblo.

Муниципалитеты Куэнки